«Full Circle» puede referirse a:

Música 
 Full Circle (1972), álbum de The Doors.
 Full Circle (1997), álbum de Pennywise.
 Full Circle (2007), álbum de Drowning Pool.
 Full Circle (2009), álbum de Creed.
 Full Circle (2006), álbum de Xzibit.

Televisión 
 Full Circle (1980), serial de Doctor Who.
 Full Circle/Punto de Partida (2003), episodio (T06E22) de Stargate SG-1.

Revistas 
 Full Circle Magazine (revista sobre la distribución Ubuntu y sus derivadas)